Hygrophore est un nom vernaculaire ambigu désignant en français plusieurs champignons au sein de la famille des Hygrophoraceae.

Étymologie et définition 
Les hygrophores sont des champignons à lames de la famille des Hygrophoraceae. Ils se caractérisent par des spores blanches et un pied dépourvu d'anneau. Leur chapeau paraît humide ou visqueux. Cette particularité est à l'origine du nom, qui est issu du grec ancien et signifie « porteur d'eau ».

Il s'agit d'une francisation du nom latin Hygrophorus créé en 1836 par le mycologue suédois Elias Magnus Fries pour classer ces champignons. Par la suite, le genre  Hygrophorus a subi de nombreux redécoupages et plusieurs espèces ont été transférées dans d'autres genres, notamment Hygrocybe. Mais les espèces ont gardé en français leur nom d'hygrophore.

Dans les clés de détermination utilisées en mycologie, les hygrophores continuent de constituer un groupe distinct, bien que paraphylétique, qui se reconnaît par la texture cireuse des lames.

Liste alphabétique 
 Hygrophore à lames jaune soufre – Hygrophorus hypothejus
 Hygrophore à odeur agréable – Hygrophorus agathosmus
 Hygrophore à odeur de cossus – Hygrophorus cossus
 Hygrophore bicolore – Hygrophorus persoonii
 Hygrophore blanc d'ivoire – Hygrophorus eburneus
 Hygrophore cocciné – Hygrocybe coccinea
 Hygrophore conique – Hygrocybe conica
 Hygrophore de l'office – Hygrophorus penarius
 Hygrophore de mars – Hygrophorus marzuolus
 Hygrophore des bois – Hygrophorus nemoreus
 Hygrophore des poetes – Hygrophorus poetarum
 Hygrophore des prés – Hygrocybe pratensis
 Hygrophore écarlate – Hygrocybe coccinea
 Hygrophore limace – Hygrophorus latitabundus
 Hygrophore olivacé et blanc – Hygrophorus olivaceoalbus
 Hygrophore perroquet – Hygrocybe psittacina
 Hygrophore russule – Hygrophorus russula

La russule hygrophore (Russula camarophylla) est ainsi nommée en raison de sa physionomie proche de celle des hygrophores.

Références 

Nom de champignon ambigu